Georg Keyser ist der Name folgender Personen:

* Georg Adam Keyser (1743/1746–1814), deutscher Buchhändler, Verleger und Schriftsteller 
 Georg Heinrich Keyser (1778–1819), deutscher Buchhändler und Schriftsteller 

Siehe auch:

 Georg Kaiser (Begriffsklärung)